

Anno 
 1107 – (MCVII in numeri romani) è un anno del XII secolo 
 1107 a.C.

Matematica 
 1107 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1107 Lictoria – asteroide della fascia principale del sistema solare